Liga Mistrzów – ogólne określenie międzynarodowych rozgrywek klubowych w większości zespołowych dyscyplin sportu, do których zostają dopuszczone najlepsze drużyny na danym kontynencie. Dawniej rywalizację tę nazywano Pucharem Mistrzów Krajowych.
Piłka nożna:
 Europejska Liga Mistrzów UEFA
 Afrykańska Liga Mistrzów
 Azjatycka Liga Mistrzów
 Copa Libertadores - południowoamerykańska Liga Mistrzów
 Północnoamerykańska Liga Mistrzów
 Arabska Liga Mistrzów
 Europejska Liga Mistrzów kobiet

Koszykówka:
 Euroliga - europejska Liga Mistrzów

Piłka siatkowa:
 Europejska Liga Mistrzów

Piłka ręczna:
 Europejska Liga Mistrzów

Hokej na lodzie:
 Europejska Liga Mistrzów

Piłka nożna plażowa:
 Euro Winners Cup